Ала́тырский райо́н () — административно-территориальная единица в Чувашской Республике России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Алатырский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. —  муниципальный район).

Административный центр — город Алатырь (не входит в состав района).

География 
Район расположен в юго-западной части Чувашской Республики. Западная и южная стороны граничат с Республикой Мордовия (Ардатовский район) и Ульяновской областью (Сурский район), северная с Порецким и Ибресинским, восточная с Батыревским и Шемуршинским районами. По территории является крупнейшим в регионе.

История 
Алатырский район образован 5 сентября 1927 года. Его предшественником являлся Алатырский уезд.

2 ноября 1956 года к Алатырскому району была присоединена часть территории упразднённого Кувакинского района.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2010 года национальный состав Алатырского района представлен русским, чувашским и мордовским этносами. Мордва является автохтонным народом Алатырского и соседнего Порецкого районов. На момент переписи населёнными пунктами с преобладающей численностью мордвы являются Алтышево (посёлок), Атрать (село), Кученяево, Низовка, Новое Алтышево, Баевка, Новиковка. Ещё в нескольких населённых пунтах мордва проживает в значительном количестве совместно с русскими: Атрать (посёлок), Алтышево (село), Борки и Анютино. Титульное население республики — чуваши, проживают на востоке района: сёла Сойгино, Старые Айбеси, Новые Айбеси, посёлки Первомайский, Чапаевка, Полукиря и Сальный.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, район делится на 16 административно-территориальных единиц — сельских поселений.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2022 гг. муниципальный район включал 16 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые к 1 января 2023 года были упразднены и объединены в единый муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Алатырском районе (муниципальном округе) расположено 46 населённых пунктов:

Природа 
Территория района по рельефу представляет собой холмистую равнину, расчленённую долинами небольших рек.

Полезные ископаемые представлены сырьём для производства кирпича (Алатырское и Атратское месторождения), строительными песками для производства известняково-песчаных блоков (Чуварлейское месторождение), трепелом, используемом для производства дырчатого кирпича (Алатырское месторождение), сырьём для керамзитного гравия (Стемасское месторождение), стекольными песками (Баевское месторождение) и другие. Есть месторождения торфа.

Климат района умеренно континентальный В июле температура в среднем 19-20 °C, в январе средняя температура около −12 °C. Район получает достаточное количество осадков от 400 до 500 мм в год.

Главные реки: Сура (протяжённость в пределах района свыше 50 км), Бездна (свыше 30 км), Люля (28 км), Алатырь (24 км) и другие. Поймы рек пересечены долинами впадающих в неё речек, старицами, местами заболочены. Лес и озёра являются местом обитания охраняемых птиц: глухаря, тетерева, водоплавающих.

Почвы разнообразные: от дерново-подзолистых до серых лесных и чернозёмов, в поймах рек дерново-пойменно-аллювиальные и болотные.

Для района характерна сильная облесенность. В древостое сосна, ель, липа, ясень, клён, дуб. Леса — благоприятное место для создания рекреационных зон. В этом плане широко используется Чуварлейский лесной массив. В долине реки Суры располагается Присурский заповедник.

Экономика 
Район  специализируется на лесном хозяйстве. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет свыше 24% общей площади района.

Транспорт 
По территории района проложена железнодорожная ветка Казань — Канаш — Рузаевка, проходят региональные автодороги 95К-001 Чебоксары — Сурское, 97К-002 «Аниш» федеральная автодорога М-7 «Волга» — Алатырь.

Символика

Герб Алатырского района 

Утверждён решением собрания депутатов Алатырского района № 25/07 от 27 октября 2017 года.В червлёном поле с узкой каймой многократно пересечённой серебром и золотом, три золотых колчана наполненных стрелами: два и один.

Флаг Алатырского района 
Утверждён решением собрания депутатов Алатырского района № 25/07 от 27 октября 2017 года.Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Алатырского района в красном, жёлтом и белом цветах.

Примечания

См. также 
 Алатырский уезд
 Административно-территориальное деление Чувашии

Ссылки 
 Сайт Алатырского района .